Гетін, або Геттін — власна назва.

Топоніми

Геттін

Гетін (Португалія)

Особи 
 Гетін — прізвище.